Dostojewski ist der Familienname folgender Personen:
 Andrei Michailowitsch Dostojewski (1825–1897), russischer Architekt
 Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821–1881), russischer Schriftsteller
 Michail Michailowitsch Dostojewski (1820–1864), russischer Publizist

Dostojewski steht für:
 Dostojewski (Fernsehserie), mehrteiliger russischer Fernsehfilm

Dostoevsky steht für:
 (3453) Dostoevsky, nach dem russischen Schriftsteller benannter Asteroid

Siehe auch:
 Dostojewskaja